Een verkeersweg:
 N424 (België)
 N424 (Frankrijk)
 N424 (Nederland), zie Provinciale weg 424

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing